Светско првенство у ватерполу 2011. је одржано од 18. до 30. јула, као део 14. Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају, у Кини. Бранилац титуле била је репрезентација Србије, која је освојила Светско првенство 2009. у Риму, у Италији.

У финалу ватерполисти Италије савладали су ватерполисте Србије 8:7.

Учесници

Први круг 
 Жреб за такмичење је одржан 15. априла 2011. Победници сваке групе ће се директно пласирати у четвртфинале, док ће другопласирани и трећепласирани играти у осминифинала.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Разигравање за пласман

од 13. до 16. места 

За 15. место

За 13. место

од 9. до 12. места 

За 11. место

За 9. место

од 5. до 8. места 

За 7. место

За 5. место

Завршница

Разигравање за четвртфинале

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Идеални тим светског првенства

Награде

Састави екипа победница

Види још 
 Светско првенство у ватерполу за жене 2011.

Спољашње везе 

 Званични сајт
 Земље учеснице
 Жреб

Светско првенство у воденим спортовима 2011.
Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у Кини
Спорт у Шангају
Ватерполо у 2011.